Back to Black (album), het tweede album van de Britse jazz- en soulzangeres Amy Winehouse, uitgebracht in oktober 2006
 Back to Black (nummer), het titelnummer en derde single van bovenstaand album